de Keyser är ett efternamn som burits av bland andra:

Hendrick de Keyser (1565–1621), nederländsk arkitekt, bildhuggare
Pieter de Keyser (1595–1676), nederländsk bildhuggare, arkitekt
Thomas de Keyser (1596–1667), nederländsk porträttmålare
Nicaise de Keyser (1813–1887), belgisk målare

Se även
Keyser